(1923-2009), peintre, poète et enseignant catalan ;
 Josep Francesc Ràfols (1889-1965), architecte, peintre et historien de l'art catalan ;
 Marie Rafols (1781-1853), religieuse, fondatrice d'ordre, bienheureuse catholique.